Domokos Mátyás (1928–2006) magyar irodalomkritikus, -történész, szerkesztő, könyvtáros
 Domokos Mátyás (1930–?) nyugalmazott nagykövet, volt állandó genfi ENSZ-képviselő